Финал Кубка европейских чемпионов 1976 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1975/76, 21-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 12 мая на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В матче встретились западногерманская «Бавария» и французский «Сент-Этьен».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1975/1976

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1976
Кубок европейских чемпионов
Май 1976 года
Лига чемпионов 1976
События 12 мая
Международные спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1976 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии
Спорт в Германии в 1976 году
Спорт во Франции в 1976 году